Ричард Карл «Рик» Маунт (; род. 5 января 1947 года в Лебаноне, Индиана, США) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Американской баскетбольной ассоциации, который провёл пять из девяти сезонов её существования. Чемпион АБА в сезоне 1971/1972 годов в составе клуба «Индиана Пэйсерс».

Ранние годы 
Рик Маунт родился 5 января 1947 года в городе Лебанон (штат Индиана), где учился в одноимённой средней школе, в которой играл за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Статистика в NCAA на сайте Thedraftreview.com
 Статистика в NCAA на сайте Sports-Reference.com
 Статистика в АБА на сайте Basketball-Reference.com
 Краткая биография в АБА на сайте Nasljerseys.com

Баскетболисты США
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Кентукки Колонелс»
Игроки «Юта Старз»
Игроки «Мемфис Саундс»